Die Basketball-Asienmeisterschaft der Damen 1980 (offiziell: 1980 Asian Championship for Women), die achte Basketball-Asienmeisterschaft der Damen, fand zwischen dem 13. und 21. September 1980 in Hongkong statt, das zum zweiten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Südkoreanische Basketballnationalmannschaft, die ungeschlagen zum sechsten Mal, zum zweiten Mal in Folge, die Asienmeisterschaft der Damen erringen konnte.

Teilnehmende Mannschaften

Modus 
Zunächst wurden in einer Vorrunde die Teilnehmer für die spätere Finalrunde ermittelt. Die Mannschaften wurden in der Vorrunde zunächst in Gruppen zu je drei (Gruppe A und C) bzw. vier (Gruppe B) Mannschaften eingeteilt. Dort spielte jede Mannschaft gegen die andere Mannschaften der jeweiligen Gruppe genau einmal, sodass pro Mannschaft zwei (Gruppe A und C) bzw. drei (Gruppe B) Spiele absolviert wurden. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die beiden punktbesten Mannschaften zogen in die Finalrunde ein, wohingegen die anderen Mannschaften in eine Platzierungsrunde einzogen. Sowohl in der Final- wie auch in der Platzierungsrunde wurde das Ergebnis gegen den Gegner aus der eigenen Vorrundengruppe mit hinzugezählt. Gespielt wurde wie auch in der Vorrunde in Form einer Gruppenphase. Bei Punktgleichstand entschied der Direkte Vergleich. Die Mannschaft mit den meisten Punkten der Finalrunde wurde Basketball-Asienmeister der Damen 1980.

Ergebnisse

Vorrunde 
Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Platzierungsrunde

Finalrunde

Abschlussplatzierung

Weblinks 
 1980 Asian Championship for Women ()
 Ergebnisse ()

Frauen #1980
Basketballwettbewerb in Hongkong
Basketballveranstaltung 1980
Frauenbasketballwettbewerb